Ahmed Maher, ook geschreven als Ahmad Mahir kan verwijzen naar:
 Ahmed Maher Pasha (1888-1945), Egyptisch premier
 Ahmed Maher (diplomaat) (1935-2010), Egyptisch minister van buitenlandse zaken en diplomaat, kleinzoon van Ahmed Maher Pasha
 Ahmed Maher (regisseur), Egyptisch regisseur
 Ahmed Maher (activist) (1980), Egyptisch activist en oprichter van de 6 aprilbeweging
 Ahmed Maher (voetballer) (1990), Egyptisch voetballer